Сад Алюминщиков (Парк НКАЗ) — центральный парк Кузнецкого района Новокузнецка.

История 

Ранее на месте парка находилось кладбище при Успенском соборе. В 1937 году было закрыто кладбище, а собор был снесен. Парк появился на месте кладбища в 1939 году. Вошел в комплекс застройки Кузнецка 1954 года.

В 1990-е годы НКАЗ отказался от своего парка, отдав его на баланс города. Аттракционы были списаны на металлолом. До 2005 года парк сохранялся в первоначальном виде. В 2006 году были спилены почти все деревья, уничтожены кусты — проведена реконструкция. Сеть аллей была сильно сокращена. В 2006 году в парке построена часовня в память об Успенском храме.

На 2012 год парк остаётся недостроенным. В парке построены гаражи, устроены платные аттракционы, типа песочниц и горок. Действует летом мотоприцеп для перевозки детей, катание на лошадях и квадроциклах.

По мнению некоторых горожан парк надлежит закрыть и поставить на его месте памятный знак.

Легенды 
Существует легенда, что после свадьбы Фёдора Достоевского и Марии Исаевой они отправились на кладбище, находившееся на месте современного сада. Там на могиле первого мужа Исаевой они установили плиту с эпитафией.

Примечания

Ссылки 
 В Саду Алюминщиков, в котором сейчас полным ходом идет реконструкция, будет возведена часовня
 
 
 http://www.kuzadmin.ru/orayone/fotoalbomrayona/sadalyumincshikov/
 https://web.archive.org/web/20160304134327/http://www.ako.ru/Press/viewtext.asp?C19959=On

Сады и парки Новокузнецка
Появились в 1939 году в России